Kinzig er navnet på to floder i Tyskland.

 Kinzig (biflod til Main) løber fra Sinntal-Sterbfritz vestover til den udmunder i Main ved byen Hanau øst for Frankfurt am Main.

 Kinzig (biflod til Rhinen) løber fra Loßburg ved Freudenstadt i sydvestlig retning gennem Schwarzwald og udmunder i Rhinen ved Kehl.